Thiemsdorf ist ein deutscher Ortsname:
 Thiemsdorf (Pößneck), Wüstung im Saale-Orla-Kreis, Thüringen, Deutschland
 Thiemsdorf, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Prawdino (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Thiemsdorf, Kreis Labiau, Ostpreußen: Asowskoje, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland